

Persone 
 Maxwell Jacob Friedman – wrestler statunitense

Sigle 
 Milano Jazzin' Festival

Codici 
 MJF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto norvegese di Kjaerstad (Mosjøen)